Мара́т Наи́левич Изма́йлов (; ) — российский футболист, полузащитник. Один из самых популярных футболистов РФПЛ 2000-х.

Биография 
Марат Измайлов родился 21 сентября 1982 года в Москве в семье выходцев из Краснооктябрьского района Нижегородской области (отец из села Семёновка, мать — из села Медяна). Отец Наиль Рашидович стал тренировать Марата, как только тот научился ходить.

В футбольную секцию в те времена принимали только с 7 лет. Но тренер школы московского «Локомотива» решил для Измайлова сделать исключение: хотя он на два года оказался младше одноклубников, в скорости и физической подготовке ничем им не уступал. Затем перешёл в школу «Торпедо». В 1999 году стал победителем чемпионата России среди футболистов 1982 года рождения и удостоился титула лучшего нападающего. В 2000 году вернулся в стан «железнодорожников». Параллельно с этим получил высшее образование в Московской государственной академии физической культуры.

Клубная карьера 

Весной 2000 года стал игроком московского «Локомотива» и дебютировал в основе в октябре, выйдя на замену во втором тайме товарищеского матча с ЦСКА. В июне 2001 года выиграл Кубок России, отметившись голевой передачей в финальном матче, где «Локомотив» обыграл махачкалинский «Анжи» в серии пенальти. В том же году провёл свои первые матчи в еврокубках, где также отметился забитыми голами. По итогам сезона «Локомотив» занял второе место в чемпионате России, а Измайлов был признан одним из лучших игроков сезона и стал лауреатом премии «Стрелец» в трёх номинациях, впервые в истории присуждения этой премии: «Лучший атакующий полузащитник», «Самый ценный игрок» и «Надежда сезона».

Впоследствии дважды стал чемпионом страны. В сезоне 2003 года провёл 27 матчей и забил 5 голов. Ещё десять матчей отыграл в Лиге чемпионов. Трижды включался в список 33 лучших футболистов лиги. Вскоре Измайлова начали преследовать травмы. В итоге к сезону 2007 года занял постоянное место на скамейке запасных и вскоре был отдан в аренду в лиссабонский «Спортинг».

Всего за московский клуб провёл в различных турнирах 167 матчей, забил 31 гол.

«Спортинг» 
В «Спортинге» Измайлов в дебютном сезоне сыграл в 23 матчах чемпионата и забил 4 гола. Ещё 13 матчей провёл в рамках Кубка Лиги и Кубка Португалии и 11 встреч отыграл в еврокубках. Первым трофеем Измайлова в этой команде стал Кубок лиги. Вскоре после окончания сезона руководство «Спортинга» выкупило права на футболиста, подписав с ним контракт на четыре года. Следующие два сезона демонстрировал качественную и полезную игру, выиграв со «Спортингом» ещё два Суперкубка Португалии и дважды финишировав на второй позиции в чемпионате.

В июле 2010 года получил травму на летнем сборе «Спортинга» во Франции, из-за которой был вынужден покинуть сбор. 9 августа 2010 года португальское издание A Bola сообщило, что Измайлов намеревается покинуть «Спортинг», так как психологически больше не в состоянии выступать за команду, где провёл три сезона и стал одним из её ведущих и самых популярных среди болельщиков игроков. Кроме того, A Bola указало, что Измайлов при поддержке португальского профсоюза профессиональных футболистов намеревается подать судебный иск на решение «Спортинга» оштрафовать футболиста на две трети месячной зарплаты за отказ принять участие в матче прошлого розыгрыша Лиги Европы против мадридского «Атлетико». Информация была продублирована российской газетой «Спорт-Экспресс». 10 августа в том же A Bola появилась новость, что полузащитником интересуется казанский «Рубин», но в тот же день заявил, что не ведёт переговоров о переходе из «Спортинга» ни с «Рубином», ни с каким-либо другим российским клубом, а «Спортинг», в свою очередь, выступил с заявлением, из которого следовало, что в клуб не поступало никаких предложений относительно Измайлова, и что лиссабонцы рассчитывают на полузащитника, с которым у них действует контракт до 2013 года. Измайлов отметил, что находится в «очень хороших» отношениях с тренерами «Спортинга» и партнёрами по команде и что, «в принципе, его всё устраивает». После травмы, полученной в июле 2010 года, до конца сентября проходил консервативное лечение, однако ожидаемого результата оно не принесло. 23 сентября 2010 года прибыл в Германию, для того, чтобы обсудить ситуацию с врачом, который окончательно убедил его в неизбежности хирургического вмешательства. В начале октября 2010 года ему предстояла очередная операция на коленном сухожилии. Лечением в мюнхенской клинике «Богенхаузен» руководил хирург Людвиг Зеебауэр, который уже оперировал правое колено Измайлова в июле 2009 года. Согласно заявлениям руководства «Спортинга», минимальный срок восстановления игрока оценивался в три месяца.

Сезон 2011/12 Измайлов начал в перерыве дебютного поединка против «Ольяненсе», забил гол. Затем забил мячи ворота «Маритиму» и «Пасуш де Феррейры» в двух турах кряду. Весной Измайлов забил в ворота «Металлиста» (1:1) и помог своей команде выйти в полуфинал Лиги Европы. Летом 2012 года довольно неожиданно был вызван в сборную России и отправился на свой второй чемпионат Европы. Практически сразу после окончания турнира Измайлов намекнул, что хочет сменить клуб:

Сезон 2012/13 Измайлов всё-таки начал в «Спортинге», однако не забил ни одного гола в девяти стартовых встречах. Более того, осенью футболист был вынужден уезжать в Москву для решения личных проблем, а по возвращении взял отпуск за свой счёт. В декабре агент заявил, что руководство «Спортинга» решило расстаться с Измайловым, а среди потенциальных покупателей выступают клубы из Испании, Италии, Португалии и России. В январе 2013 года Измайлова начали связывать с «Порту» — принципиальнейшим соперником «Спортинга». Россиянина хотели обменять на защитника Роланду, однако в итоге обменяли на Мигеля Лопеша. Всего за «Спортинг» провёл 143 игры, в которых забил 20 голов.

«Порту» и аренды 
8 января 2013 года Измайлов официально стал игроком «Порту», подписав контракт на 2,5 года с возможностью продления ещё на год. Дебютировал за клуб 13 января в матче против «Бенфики», выйдя на замену на 75 минуте встрече при счёте 2:2. 19 января забил первый гол за «Порту», поразив ворота «Пасуш ди Феррейра». Этот мяч так и остался единственным для Измайлова в составе клуба. До конца сезона сыграл ещё в 13 матчах, заработал пенальти в полуфинале Кубка Лиги и отметился голевой передачей в противостоянии с «Риу Аве». По итогам сезона выиграл чемпионский титул страны, а также стал обладателем Суперкубка Португалии. На старте следующего сезона Измайлов провел дебютный поединок в еврокубках против «Аустрии», однако затем повторно попросил отпуск за свой счет. Впоследствии вернулся в Лиссабон, но на базе клуба не появлялся.

Зимой «Порту» согласился отпустить Измайлова в аренду. Вскоре его начали связывать с азербайджанской «Габалой». Этот клуб арендовал футболиста до 30 июня 2015 года, а инициатором трансфера стал наставник «Габалы» Юрий Семин, работавший с Измайловым в «Локомотиве». Форвард должен был заработать 150 тысяч долларов за 4 месяца. 8 февраля дебютировал в поединке против «Карабаха», проведя на поле все 90 минут. Впоследствии сыграл в 14 матчах и забил 1 гол в матче предпоследнего тура против «Баку» (3:1). Благодаря серии побед из пяти встреч «Габала» заняла третье место и вышла в еврокубки. По окончании аренды Измайлов вернулся в расположение португальской команды.

Летом 2014 года вернулся в «Порту», выразив надежду, что сможет снова закрепиться в стартовом составе. Однако уже 18 июля оказался в «Краснодаре» на правах годичной аренды с возможностью автоматической пролонгации. 7 августа дебютировал в домашнем поединке Лиги Европы против «Диошдьёра». 14 августа вышел в стартовом составе поединка Премьер-лиги против «Спартака» (4:0) и вскоре забил гол, который стал для него первым в России с 2006 года. Впоследствии довольно часто выходил в стартовом составе, но забивал мало. Тренерский штаб решил использовать сильные стороны Измайлова и начал выпускать его в центре поля. Оттуда хавбек выдавал великолепные голевые передачи, которые принесли победы в поединках против «Терека» (1:0), «Эвертона» (1:0) и «Кубани» (3:2). Из-за травм пропустил несколько недель во второй половине сезона, но в целом оставил хорошее впечатление.

Перерыв и возвращение в «Краснодар» 
В августе 2015 года Измайлов объявил о приостановлении карьеры из-за болезни сына. При этом главный тренер «Краснодара» Олег Кононов сообщил, что клуб обязательно попытается подписать игрока после его возвращения в большой футбол. В течение следующего сезона от Измайлова не было никаких вестей, его агент сообщал об интересе казахстанских и российских клубов, однако эти предложения не устраивали футболиста. В итоге поиски новой команды были отложены до лета. В июне 2016 года на него претендовали «Уфа» и «Краснодар», вскоре игрок присоединился к «Краснодару» и подписал новый контракт на два года. 15 марта 2017 года клуб и Измайлов достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

9 июня 2017 года перешёл в московский клуб первенства ПФЛ «Арарат» на правах свободного агента. Сыграл в первенстве четыре матча, забил два гола и 26 сентября расторг контракт по обоюдному согласию.

В мае 2019 года Измайлов по словам его агента Паулу Барбозы жил в Португалии с семьёй, периодически играл на любительском уровне и не принимал решения о завершении карьеры.

Карьера в сборной 

В 2001 году был вызван сначала в молодёжную сборную России, а затем и в первую, в составе которой сыграл два матча на чемпионате мира 2002 года и два матча на чемпионате Европы 2004 года. 25 мая 2012 года после 6-летнего перерыва появился на поле в товарищеском матче против сборной Уругвая (1:1), проведённом в рамках подготовки России к чемпионату Европы 2012 года. На Евро дебютировал в матче против сборной Польши, заменив на 79-й минуте Алана Дзагоева (1:1). В следующем поединке против сборной Греции Дик Адвокат выпустил Измайлова в конце матча вместо Александра Анюкова, в надежде усилить атаку сборной России (поражение 0:1).

Достижения 
«Локомотив» (Москва)
 Чемпион России: 2002, 2004
 Серебряный призёр чемпионата России: 2001
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2005, 2006
 Обладатель Кубка России: 2000/01, 2006/07
 Обладатель Суперкубка России: 2003, 2005
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2005

«Спортинг» (Лиссабон)
 Обладатель Кубка Португалии: 2007/08
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2007, 2008

«Порту»
 Чемпион Португалии: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2013

«Габала»
 Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана: 2013/14

«Краснодар»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2014/15

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (4) : № 1 (2001); № 2 (2003, 2004, 2005).

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого по официальным матчам: 34 матча / 2 гола; 12 побед, 12 ничьих, 10 поражений.

Примечания

Ссылки 

 
 Статьи об Измайлове на сайте болельщиков ФК Локомотив 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Арарат» Москва
Почётные железнодорожники